Звізда́ — застаріла фолькорна чи діалектна назва зорі, зірки.
 Зві́зда — головний атрибут святкування Різдва .

Топонім 
 Звізда — село в Україні, в Нікопольському районі Дніпропетровської області.
 Звізда — селище у Брасовському районі Брянської області Росії.

Див. також 
 Різдвяна зірка (Звізда)
 Звєзда (значення)
 Звіздар (значення)

Примітки